
Список видов, входящих в род Вероника (Veronica)
 Список составлен на основе данных сайта GRIN.
 Русские названия приведены по книге «Флора СССР» и сайту Агбина .

A

B 
 
 
 , 2011

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Примечания 

Вероника
Вероника